Ло́ган Грей (; 23 июня 1986, Шотландия) — шотландский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : бронза (, ).
 : золото (2005, 2006, 2007).
 : золото (2007, 2009), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Его сестра, Лорен Грей — также известная шотландская кёрлингистка, чемпионка мира 2013 и Универсиады 2011, призёр Олимпийских игр и чемпионатов Европы. Логан и Лорен вместе стали вице-чемпионами Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар в сезоне 2014—2015.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу